Karl Glazebrook (1965-), un astronome britannique ;
 Philip Glazebrook (1880-1918), un homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Richard Glazebrook (1854-1935), un physicien anglais.

Voir aussi 
 (10099) Glazebrook, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes